Az alábbi lista Toulouse uralkodóit tartalmazza.

Fordítás

Források 

 https://web.archive.org/web/20070404020737/http://www.foixstory.com/data/genealogiq/autres/tlse.htm

Francia részuralkodók listái
Francia uralkodók
Toulouse